Macropodia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Leach 1814. Enligt Catalogue of Life ingår Macropodia i familjen maskeringskrabbor, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Inachidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Maskeringskrabbor
Macropodia